Andrzej Boroń – działacz antykomunistyczny, polski osadnik wojskowy na Ziemiach Odzyskanych, 
 Edward Boroń – polski polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji
 Franciszek Boroń – polski nauczyciel, członek Wydziału Związku Drużyn Podhalańskich w 1914 
 Ignacy Boroń – polski nauczyciel
 Jan Boroń – polski lekarz internista, podpułkownik lekarz Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Józef Boroń – polski ekonomista, prof. zw. dr hab. 
 Sabina Boroń – polska rdzeniarka i polityk, posłanka na Sejm PRL
 Stanisław Boroń – polski nauczyciel
 Sylwia Boroń – polska aktorka teatralna i filmowa

Zobacz też 
 Piotr Boroń
 Anna Boroń-Kaczmarska

Przypisy